Сент-Женев'єв-де-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн
 Сент-Женев'єв-де-Буа (кантон) — кантон у Франції, в департаменті Ессонн
 Сент-Женев'єв-де-Буа () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луаре
 Сент-Женев'єв-де-Буа (цвинтар) — кладовище у Сент-Женев'єв-де-Буа (Ессонн)